Девятни́ (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 15 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 4 км. Ближайшие населённые пункты — Гаравишки, Новая Рудня, Пильцы.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 820 человек.

К западу от Девятней располагается территория ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Автодорогой местного значения  деревня связана с автодорогой Сморгонь — Девятни — Жодишки. Также из деревни начинаются автодороги местного значения:
  Девятни — войсковая часть
  Девятни — Чёрный Бор — Смолярня — Подзелёная

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района